Puchar Świata kobiet w kolarstwie szosowym w sezonie 2004 to siódma edycja tej imprezy. Organizowany przez UCI, obejmował dziewięć wyścigów, z czego siedem odbyło się w Europie, a po jednym w Australii i Ameryce Północnej. Pierwsze zawody odbyły się 29 lutego w australijskim Geelong, a ostatnie 12 września w niemieckiej Norymberdze.

Trofeum sprzed roku broniła Brytyjka Nicole Cooke. Tym razem w klasyfikacji generalnej zwyciężyła Australijka Oenone Wood.

Wyniki

Klasyfikacja generalna

Linki zewnętrzne 
 Wyniki na stronie Mémoire du cyclisme 

Puchar Świata kobiet w kolarstwie szosowym
2004 w kolarstwie